M3 pode referir-se a:

 M3 Half-track, Caminhão blindado armado com metralhadora, de fabricação americana da II Guerra Mundial.
 M3 Lee ou M3 Grant, carro de combate médio que deu origem ao M4 Sherman. 
 M3 Stuart, carro de combate leve americano da II Guerra Mundial.
 M3 Scout Car, veiculo blindado sobre rodas de reconhecimento e transporte. 
 M3, pistola-metralhadora americana da Segunda Guerra Mundial.
 M3, um aglomerado globular.
 M3, álbum de estúdio da banda Mushroomhead.
 BMW M3, uma versão de alta performance da BMW Série 3.

Desambiguação